Powiat Średzki ist der Name folgender Landkreise in Polen:

 Powiat Średzki (Großpolen), Woiwodschaft Großpolen
 Powiat Średzki (Niederschlesien), Woiwodschaft Niederschlesien